Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком  для иллюстрации важности применения графиков для статистического анализа и влияния выбросов значений на свойства всего набора данных.

Все наборы обладают такими свойствами:

Сами последовательности приведены ниже. Значение  одинаковы для первых трёх последовательностей.

См. также 

 Научная визуализация

Ссылки 
 F.J. Anscombe, "Graphs in Statistical Analysis", American Statistician, 27 (February 1973), 17-21.
 Tufte, Edward R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information, 2nd Edition, Cheshire, CT: Graphics Press. ISBN 0961392142
 Sangit Chatterjee and Aykut Firat (2007). «Generating Data with Identical Statistics but Dissimilar Graphics: A Follow up to the Anscombe Dataset», American Statistician, 61(3), 248—254. 

Математическая статистика
1973 год в науке
Статистические данные
Неправильное использование статистических данных